Яковец — украинская фамилия.

Известные носители 
 Яковец, Василий Федотович (1921—1994) — Герой Советского Союза.
 Яковец, Иван Иванович (1923—?) — председатель колхоза, депутат Верховного Совета СССР.
 Яковец, Юрий Владимирович (род. 1929) — доктор экономических наук, профессор.

См. также